Петра Квітова була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Агнешка Радванська.

Радванська виграла титул, перемігши у фіналі Еліну Світоліну з рахунком 6–1, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 
 

Connecticut Open, одиночний розряд
2016, одиночний розряд